Составы команд-участниц чемпионата Европы 2008 согласно регламенту объявлялись за десять дней до первого матча турнира, то есть 28 мая 2008 года. Всего в заявку вносится 23 футболиста (из них 3 вратаря). До первого сыгранного матча команды имеют право заменить травмированного футболиста. Возраст футболистов и тренеров указан по состоянию на день начала чемпионата — 7 июня 2008 года.

Группа А



Предварительный состав был объявлен 14 мая 2008. 24 мая 2008 из заявки был исключён Даниэл Пудил, который получил травму руки в ходе драки в баре, и вместо него был вызван Рудольф Скацел.



Ким выбыл из состава из-за травмы, полученной во время тренировки 6 июня 2008. Вместо него в состав вошёл Нуну.

Группа В



Состав был объявлен 5 мая.

Якуб Блащиковский выбыл из состава из-за травмы, полученной во время тренировки 5 июня 2008. Вместо него в состав вошёл Лукаш Пищек.
 Томаш Кущак выбыл из состава из-за травмы спины, полученной во время тренировки 6 июня 2008. Вместо него в состав вошёл Войцех Ковалевский.

Бернд Шнайдер не был включён в заявку, поскольку не успел восстановиться после операции на позвоночнике.

Группа С

Предварительный состав был объявлен 16 мая. Райан Бабел выбыл из состава из-за травмы, полученной во время тренировки 31 мая 2008. Вместо него в состав вошёл Халид Буларуз.

Фабио Каннаваро выбыл из состава из-за травмы, полученной во время тренировки 2 июня 2008. Вместо него в состав вошёл Алессандро Гамберини из Фиорентины.

Предварительный состав был объявлен 18 мая.



Группа D

Предварительный состав был объявлен 20 мая. 27 мая была объявлена окончательная заявка (из состава сборной исключен защитник Сократис Папастатопулос).



Состав был объявлен 17 мая

Павел Погребняк не смог восстановиться после травмы, полученной во время товарищеского матча с Сербией. 7 июня 2008 года его заменил Олег Иванов.

Лучшие 10 национальных лиг по количеству игроков представленных на Евро 2008

Примечания 

Составы команд
2008